Festos () o Fest té aquests significats:
 Festos, un dels principals centres de la civilització minoica
 Disc de Festos, objecte arqueològic amb una inscripció en un sistema d'escriptura desconegut
 Festos (Acaia), antiga ciutat d'Acaia
 Festos (Lòcrida), antiga ciutat de la Lòcrida Ozòlia
 Festos (Tessàlia), antiga ciutat de Tessàlia
 Onomàstica
 Festos (fill d'Hèracles), heroi epònim de Festos
 Festos (fill de Boros), personatge de la Ilíada
 Festos (poeta), poeta de l'època hel·lenística

Vegeu també 
 Fest (), cognom romà